Фронто́н (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Верхняя Гаронна. Входит в состав округа Тулуза.

Код INSEE кантона — 3114. Всего в состав кантона Фронтон входит 16 коммун, из них главной коммуной является Фронтон.

Население 
Население кантона на 2011 год составляло 42 868 человек.

Коммуны кантона

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Фронтон на сайте INSEE
 Население коммун департамента Верхняя Гаронна на сайте INSEE
 Расположение кантона Фронтон на карте Франции

Кантоны департамента Верхняя Гаронна